Hexerei steht für:

 vom Hexenglauben fiktiven oder realen Personen zugeschriebenen Praktiken und Fähigkeiten, siehe Hexe
 im Rahmen der Hexenverfolgung kriminalisierte Praktiken
 Hexentum, im Zusammenhang traditioneller oder neopaganer Bewegungen geübte magisch-religiöse Praktiken
 verblüffende, aber nicht als tatsächlich magisch betrachtete Handlungen und Darbietungen, siehe Zauberkunst

Siehe auch:
 Hexe (Begriffsklärung)
 Hexer